Der Ausdruck Drücken bezeichnet
 Drücken (Umformen), ein Fertigungsverfahren
 eine ehemalige Disziplin im Gewichtheben, siehe Schulterdrücken
 kurz für Armdrücken
 jemandem im Hause einen Verkauf aufnötigen bei, siehe Haustürgeschäft
 im Bereich der Jägersprache kurz für eine Drückjagd
 sich drücken: einer unangenehmen Aufgabe ausweichen; siehe: Drückeberger
 das Entleeren eines Koksofens in der Kokerei, siehe Drückmaschine

Siehe auch:
 Drucken